VI. Igre malih država Europe održane su od 29. svibnja do 3. lipnja 1995. u Luksemburgu.

Tablica odličja

Izvori 

Šport u Luksemburgu
Igre malih država Europe